Carpenter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Carpenter House (Connecticut), NRHP-Nr. 70000721
 Carpenter House (Kentucky), NRHP-Nr. 88002928
 Carpenter House (Massachusetts), NRHP-Nr. 83000642
 Carpenter House (Missouri), NRHP-Nr. 82005292